Pitton ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Pitton de Tournefort (1656–1708), französischer Botaniker und Forschungsreisender
 Jason Pitton (* 1986), italo-kanadischer Eishockeyspieler
 Scholastique Pitton (Jean Scholastique Pitton; 1621–1689), französischer Historiker

Siehe auch:
 Piton